Mühltor ist der Name mehrerer Stadttore in verschiedenen Städten:

 in Bautzen, siehe Mühltor (Bautzen)
 in Büdingen, siehe Mühltor (Büdingen)
 in Ilmenau, siehe Mühltor (Ilmenau)
 in Schweinfurt, siehe Mühltor (Schweinfurt)
 in Sersheim, siehe Mühltor (Sersheim)
 in Wolkenstein, siehe Mühltor (Wolkenstein)